KJ peut faire référence à :
Kilojoule, unité quantifiant l'énergie, le travail et la quantité de chaleur.
 Kenneth Jones, noms des deux chirurgiens ayant mis au point une technique de réparation des ruptures du ligament croisé antérieur au genou.
 diagramme KJ, méthode très fréquemment utilisée pour organiser et structurer par thèmes les idées émises dans l'animation des groupes de travail.
 Kohtla-Järve, quatrième plus grande ville d'Estonie.
 Kj, digramme de l'alphabet latin
 Calories
 Kawakita Jirō (川喜田 二郎), ethnologue japonais inventeur d'une méthode de résolution de problèmes appelée communément KJ

Code